Faust est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Faust est un prénom masculin.

Il est porté par Fauste de Milève, évêque manichéen du , critiqué par Augustin d'Hippone dans son Contre Faustus.

Faust est aussi un patronyme.

 Blye Pagon Faust (19?-), productrice de cinéma américaine ;
 Carl Faust (1874–1952), homme d’affaires et mécène scientifique allemand ;
 Chad Faust (1980-), acteur canadien ;
 Christa Faust (1969-), écrivaine américaine ;
 Cilette Faust (1929-2018), professeure de danse et chorégraphe suisse ;
 Dinah Faust (1926-), comédienne française ;
 Georg Faust (1966-), violoncelliste classique allemand ;
 Isabelle Faust (1972-), violoniste allemande ;
 Johannes Faust (1832–1903), ingénieur et entomologiste allemand.

Toponyme 

 Saint-Faust, commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Faust, hameau de Big Lakes situé dans la province canadienne d'Alberta.

Littérature 
 Faust est le personnage d'un conte populaire qui a inspiré les œuvres du même nom ;
 La Tragique Histoire du docteur Faust est une pièce de théâtre de Christopher Marlowe écrite vers 1590 ;
 Faust et Faust. Une tragédie est le titre de deux pièces de Johann Wolfgang von Goethe ;
 Faust est une nouvelle de Tourgueniev parue en 1856 ;
 La mort du docteur Faust est une pièce de Michel de Ghelderode parue en 1925 ;
 Faust VIII est un personnage de fiction dans le manga Shaman King de Hiroyuki Takei ;
 Jack Faust est un roman de science-fiction de l'auteur américain Michael Swanwick publié en 1997 ;
 F.A.U.S.T., le premier tome d'une trilogie du même nom de Serge Lehman ;
 Néo-Faust est un manga d'Osamu Tezuka paru en 1988.

Musique 
 Faust, groupe allemand de rock expérimental apparenté au Krautrock.

Théâtre 
 Faust, titre de plusieurs ballets ;
 Faust, opéra en deux actes de Louis Spohr créé en 1816 ;
 Faust, opéra en cinq actes de Charles Gounod créé en 1859.

Voir aussi : Liste d'opéras inspirés par le mythe de Faust

Cinéma 
 Faust, court métrage franco-britannico-italien de Henri Andréani, David Barnett et Enrico Guazzoni, sorti en 1910 ;
 Faust, film français en relief réalisé par Gérard Bourgeois, sorti en 1922 ;
 Faust, une légende allemande, film allemand de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1926 ;
 Faust, film allemand de Peter Gorski, sorti en 1960 ;
 La Leçon Faust (Faust), film franco-tchèque de Jan Švankmajer, sorti en 1994 ;
 Faust (Faust : Love of the Damned), film américano-espagnol de Brian Yuzna, sorti en 2000 ;
 Faust, film russe d'Alexandre Sokourov, sorti en 2011.

Informatique 
 FAUST est un langage de programmation pour les applications de traitement du signal audio ;

Jeu vidéo 
 Faust est un jeu vidéo sorti en 1998 ;

Voir aussi 
 Faust (opéra)
 Faust (ballet)
 Faustianisme

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre